Storholmen kan syfta på:

Finland

Österbotten 

 Storholmen, Pedersöre, Österbotten, 
 Storholmen, Vörå, Österbotten,

Åland 

 Storholmen (Sund, Åland), 
 Storholmen (Brändö, Åland),

Åboland 

 Storholmen, Korpo, Åboland, 
 Storholmen, Pargas, Åboland, 
 Storholmen (vid Rosala, Kimitoön), Åboland, 
 Storholmen (i Björkboda träsk, Kimitoön), Åboland, 
 Storholmen (vid Bergön, Kimitoön), Åboland,

Nyland 

 Storholmen (vid Vättlax, Raseborg), Nyland, 
 Storholmen (vid Rilax, Raseborg), Nyland, 
 Storholmen (vid Björknäs, Raseborg), Nyland, 
 Storholmen (vid Torsö, Raseborg), Nyland, 
 Storholmen (i Tuulijärvi, Raseborg), Nyland, 
 Storholmen (i Degersjön, Raseborg), Nyland, 
 Storholmen, Sjundeå, Nyland, 
 Storholmen, del av Sandhamn, Helsingfors, Nyland, 
 Storholmen (vid Svartbäck, Borgå), Nyland, 
 Storholmen (vid Vessölandet, Borgå), Nyland, 
 Storholmen (vid Strömslandet, Lovisa), Nyland, 
 Storholmen (i Hopom träsk, Lovisa), Nyland, 
 Storholmen, Lappträsk, Nyland,

Sverige 

 Storholmen, Vändåtberget, ö i Ytter-Holmsjön, Örnsköldsviks kommun, 
 Storholmen, Lidingö kommun, tätort och ö, Stockholms län, 
 Storholmen (naturreservat), naturreservat i Fardume träsk, Gotlands kommun,  
 Storholmen, Laus holmar, ö med fyren Laus holmar, Gotlands kommun,

Se även
Storholm
Ingrid Storholmen
Pojkarna på Storholmen
Lillholmen
Småholmen

Robotskapade Finlandförgreningar